SK Slaný (celým názvem: Sportovní klub Slaný) je český fotbalový klub, který sídlí ve Slaném ve Středočeském kraji. Založen byl v roce 1907 pod názvem S. K. Slaný  .

V sezóně 2018/19 skončil v krajské soutěži na třetím místě a získal tak právo na postup do Divize B, kde také od sezóny 2019/20 působí.

Klubové barvy jsou modrá a bílá. Největším rivalem SK Slaný je SK Kladno. Zajímavostí je, že po postupu Slaného do Divize B se týmy z obou měst sešly v jedné soutěži po 53 letech – ve druholigové sezóně 1965/66 však s Kladnem bojovala Dukla Slaný.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroje: 

Stručný přehled

 1940–1948: Středočeská divize
 1948: Zemská soutěž
 1949–1950: Oblastní soutěž
 1951: Krajská soutěž – Praha
 1952: Krajský přebor – Praha, sk. západ
 1964–1965: Středočeský krajský přebor
 1965–1969: Středočeský oblastní přebor
 1969–1972: Divize B
 1972–1977: Středočeský krajský přebor
 1992–1995: Divize B
 1995–1999: Středočeský oblastní přebor
 1999–2002: I. A třída Středočeské oblasti – sk. A
 2002–2004: Přebor Středočeského kraje
 2004–2005: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2005–2007: I. B třída Středočeského kraje – sk. A
 2007–2008: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2008–2009: I. B třída Středočeského kraje – sk. A
 2009–2010: I. B třída Středočeského kraje – sk. B
 2010–2015: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2015–2016: I. A třída Středočeského kraje – sk. B
 2016–2019: Přebor Středočeského kraje
 2019– : Divize B

Jednotlivé ročníky

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2001/02: Postoupilo rovněž vítězné mužstvo FK Hořovice.

Odkazy

Reference

Související články 
 VTJ Slaný

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu − Libri 1997

Externí odkazy 
 Slánský obzor, slanskyobzor.cz 
 Odznaky fotbalovch klubů: Slaný

Slaný, SK
Slaný, SK
Sportovní kluby ve Slaném
Fotbal ve Slaném